Gnomo puede designar a:
 Gnomo, personaje mitológico del Norte de Europa;
 Gnomos (Dungeons & Dragons), raza ficticia del multiverso de Dungeons & Dragons;
 David el Gnomo, serie de dibujos animados española de los años 80;
Gnomus o El Gnomo, composición de Modest Petróvich Músorgski, parte de "Cuadros de una exposición";
 GNOME'', entorno de escritorio para sistemas operativos de tipo *Unix bajo tecnología X Window;
 Gnomo, espacio cultural de la ciudad de Valencia (España);
Gnomes, un episodio de South Park.